Jungfernstein ist Name oder Alternativbezeichnung von Felsen
Barbarine, Elbsandsteingebirge, Sachsen
Jungfernstein (Torno) in Leippe-Torno, Sachsen
Jungfernstein (Stolberg), Stolberg (Rhld.)
Jungfernstein (Minden), Westfalen
Jungfernstein (Ritterstein), Pfälzerwald
 Jungfernstein (Tröbigau), 373,1 m hoher Berg der Oberlausitz, Sachsen
Panenská skála in Rynoltice (Ringelshain), Tschechien
Pfaffenstein, Elbsandsteingebirge in Sachsen
Talwächter, Sächsische Schweiz
    
Siehe auch:    
 Heirats- und Jungfrauenstein
Mädelsteine
Maiden Stone
Steinerne Jungfrau